Thoubal (district), een district van de Indiase staat Manipur
 Thoubal (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Thoubal